Demetrio Baffa – patriota italiano
 Ferruccio Baffa Trasci – vescovo cattolico, teologo e filosofo italiano
 Luca Baffa – condottiero e capitano di ventura albanese naturalizzato italiano
 Luigi Baffa – ingegnere italiano